Рикардо Монтанер (Эктор Эдуардо Реглеро Монтанер, род. 8 сентября 1957 г., Авельянеда (Буэнос-Айрес), провинция Буэнос-Айрес, Аргентина) — венесуэльский автор-исполнитель.

Биография 
Рикардо Монтанер переехал в Венесуэлу, когда ему было 6 лет, и жил в Маракайбо, где вырос и сформировался как певец. В Августе 2014 года получил гражданство Колумбии со стороны тогдашнего президента Хуана Мануэля Сантоса.  В 1987 году певец получил широкую известность в Венесуэле. Хотя Монтанер написал большую часть своих песен сам, он тесно сотрудничал с другими авторами в Латинской Америке: Пабло Монтанелло, Илан Честер и Оскар Гомэс. С 1991 года пишет саундтреки к фильмам. В 1997 году Рикардо Монтанер уже хорошо известен в испаноязычном мире музыки. Такие песни как «Déjame llorar», «La mujer de mi vida», «Es así» и «Bésame» стали очень популярными по всему миру.

Начало музыкальной карьеры 
В 14 лет Монтанер написал свою первую песню «Noches de primavera», вдохновлённый своей девушкой Аной Ваз, которая впоследствии станет его женой и будут иметь двух сыновей. В Маракайбо он выступал в церковном хоре, что оказало на него большое влияние; самостоятельно учился играть на гитаре и барабанах. В 16 лет (1973 год) Рикардо Монтанер был барабанщиком в рок-группе под названием Scala, пока однажды, во время одного из выступлений, певец не заболел; Монтанер занял его место и получил одобрение аплодисментами, это было его первое выступление на публике. Два года спустя, Рикардо Монтанер начал петь баллады на семейных торжествах, изучая журналистику.

Первая песня на международном уровне выполняется на фестивале в Перу — «Canta, viejo, canta», после чего певец решил выбрать псевдоним Рикардо Монтанер. В 1978 году он самостоятельно записывает свой первый альбом Mares и участвует в Анконском фестивале в Перу 1968—1984 гг. с песней «Murallas», после чего приобретает некоторую популярность. В 1982 году Монтанер записал песню «Cada Día» из альбома Cada Día. В 1987 году Рикардо Монтанер стал широко популярным в Венесуэле с синглами Yo Que Te Amé и Vamos Dejarlo из альбома Ricardo Montaner.

Успех 
	
Первый международный успех пришел к Рикардо Монтанеру в 1988 году — выпуск альбома Ricardo Montaner 2 , который включал хиты «Tan Enamorados» и «A Donde Va El Amor». В то же время он участвовал в популярной теленовелле «Niña Bonita» (с «Tan Enamorados»), благодаря чему его песни стали известны в странах Латинской Америки. Монтанер выиграл 4 платиновых альбома только в Аргентине. Его два следующих альбома Un Toque de Misterio и En el Último Lugar del Mundo стали классикой популярной музыки в Мексике, Центральной и Южной Америке с хитами «La Cima del Cielo», «Me Va a Extrañar», «Déjame Llorar» и «Será».
	 
К 1992 году Рикардо Монтанер записывает альбом Los Hijos del Sol с песнями «Castillo Azul», «Honda» и «Piel Adentro». В том же году Монтанер записал дуэт с Mishelle, который был латиноамериканской версией для Аладдина с песни «A Whole New World» — «Un Mundo Ideal». Кроме того, он выпустил сингл La pequeña Venecia, в котором демонстрирует огромную любовь и признательность к народу Венесуэлы, своей второй родины.
	 
В 1994 году Рикардо Монтанер написал и спродюсировал все песни альбома Una Mañana y un Camino.

Изменения в стиле 
 	
К 1997 году Рикардо Монтанер был уже хорошо известен в испаноязычном мире музыки и мог позволить себе экспериментировать с другими стилями музыки, не забывая корни, которые сделали его популярным десятилетием ранее. Работая ещё раз с Пабло Манавелло и с новой компанией звукозаписи Warner Music Latina Монтанер выпустил триумфальный альбом Es Así с песней «Es Así», который принёс большую популярность в испаноговорящих районах Соединенных Штатов и позволил совершить поездку по более, чем 17 странам Латинской Америки, что делает Рикардо Монтанера еще более популярным в Испании; песни «La Mujer de Mi Vida», «Para Llorar» и «Es Así» стали очень популярными.

В 1999 году Рикардо Монтанер записал альбом Con la London Metropolitan Orchestra с London Metropolitan Orchestra; в альбом включены прошлые хиты и новая песня «El Poder de tu amor». Альбом оказался весьма успешным, было продано более одного миллиона экземпляров. Над Con la London Metropolitan Orchestra Монтанер работает вместе с аранжировщиком, композитором и продюсером Бебу Сильветти, послужной список которого составляют такие звезды как Луис Мигель, Андреа Дель Бока, Пласидо Доминго, Пол Анка, Энгельберт Хампердинк, Армандо Мансанеро и пианист Рауль Ди Бласио и др. Рикардо Монтанер сделал другую попытку-эксперимент — стиль болеро в 2001 году с альбомом Sueño Repetido и песней «Bésame», ставшей хитом во всем мире. В альбоме также содержатся две кавер-версии итальянских песен — «Il Mare Nel Tramonto» и песня Рикардо Фольи «Storie di tutti i giorni». Монтанер также записал «Bésame» и «Storie di tutti i giorni» на португальском языке для бразильской публики. Работа с Хуаном Карлосом Калдероном, Кике Сантадером и Бебу Сильветти будет иметь ключевое значение для Рикардо Монтанера, чтобы поднять его песни и популярность на новый уровень в 2002, 2003 и 2004 годах.

Альбомы 2002 года — Suma (стиль болеро) с оркестровыми аранжировками и звуками клавишных, на которых играл Бебу Сильветти, и 2003 года — Prohibido Olvidar (баллада, с Кике Сантадером) имели успех в продаже и признание. Песня «Si Tuviera Que Elegir» из альбома Suma была написана Монтанером для дочери. В 2004 году он записал альбом Con La London Metropolitan Orchestra Vol. 2 ещё раз с London Metropolitan Orchestra, с последними хитами и двумя эксклюзивными песнями: «Desesperado» и «Esta Escrito». Альбом посвящён памяти Бебу Сильветти, умершему в 2003 году; продюсер и композитор Хуан Карлос Кальдерон, ранее работавший с Луисом Мигелем, Мириам Эрнандес и др. В 2005 Монтанер возвратился к компании звукозаписи EMI и записал альбом Todo y Nada с песнями «Cuando a mi Lado Estas» и «Nada». С этим альбомом Рикардо Монтанер был номинирован на премию Латинской Грэмми за альбом и песню года «Cuando a mi Lado Estas». «Amarte es mi Pecado» и «Heridas de Amor» — неальбомные песни, были в очень популярных мексиканских теленовеллах, став очень популярными.

Последние годы 
В 2007 году вышел альбом Las Mejores Canciones Del Mundo (продюсер Адриан Посс) с песнями «Hoy Tengo Ganas De Ti», «Nostalgias (Аргентинская версия)», «Échame A Mí La Culpa» (с Хуанесом).
	
20 ноября 2007 года вышел альбом Las Mejores Canciones Del Mundo II — Y Algunas Mías…! с песнями «Cuando Un Amigo Se Va», «Ansiedad», «Bésame (Featuring Pasión Vega)», а также дуэтом с аргентинской певицей Патрисией Соса «Un amor más grande que el amor».

В 2012 году новый сингл Convénceme имеет успех на радиостанциях. Новый альбом Viajero Frecuente вышел 16 октября 2012 года, в альбом позже была включена песня «La Gloria De Dios», посвящённой Ромине Ян.

В 2012 году Рикардо Монтанер был одним из судей конкурса «Голос Колумбии» в Боготе, где его подопечная Миранда была коронована как лучший голос страны.

Благотворительная деятельность 
С 1993 года Рикардо Монтанер имеет благотворительный некоммерческий фонд в Венесуэле «Дети солнца», занимающийся распределением продовольствия и кампанией по вакцинации для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. А в 2005 году он с женой Марлен Родригес Миранда основал фонд «Окно небес», работающий с детьми с ограниченными возможностями. В 2007 году Рикардо Монтанер — посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Личная жизнь 
Рикардо Монтанер живёт с семьёй в США, Флорида, Майами-Бич, имеет с женой троих детей: Рикардо Андрес, Маурисио Альберто и Эвалуна. А также два сына от предыдущего брака: Алехандро Мануэль Монтанер и Эктор Эдуардо Монтанер.

Дискография

Видеография

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт ricardomontaner.mx
 Фан-клуб в Аргентине
 
 Видеоканал Рикардо Монтанера на сервисе видеохостинга YouTube
 
 
 

Певцы и певицы по алфавиту
Латиноамериканские певцы и певицы
Родившиеся в провинции Буэнос-Айрес
Певцы и певицы Аргентины
Наставники телешоу «The Voice»